Морени () — город в Румынии, в жудеце Дымбовица.

С начала XX века Морени становится важным центром нефтедобычи и нефтепромышленности, сохраняя данный статус и по сей день.

Галерея

Города-побратимы 
  Торреш-Новаш (Португалия)

Ссылки 
  Фотографии города

Города Румынии
Дымбовица (жудец)